Königswagen oder Königlicher Salonwagen bezeichnet:
 Königswagen, Wagen 20 der ersten Budapester U-Bahn-Linie, 1896; siehe Linie M1 (Metró Budapest)#Königlicher Salonwagen
 Schleswiger Königswagen, Salonwagen in Dänemark, 1854

Siehe auch:
 Norsk Jernbanemuseum#Königlicher Salonwagen, Königlicher Salonwagen Norwegens